

Lugares 
 Condado de Maverick, Texas, Estados Unidos.

Personas
Maverick López (1996-), un cantante español.
Maverick Viñales (1995-), piloto de moto en el equipo Yamaha.
Antonio García-Trevijano (1929-2018),  notario y político español de la Transición, conocido por el nombre en clave Maverick por la CIA.
Ed Maverick (2001-), cantante y compositor mexicano

Negocios 
 Maverick Records, sello discográfico.
 Maverick, compañía de entretenimiento, con base en California.
 Maverick Entertainment Group, compañía de entretenimiento, con base en Florida.
 Maverick Men, compañía de entretenimiento para adultos de contenido homosexual.
 Maverick Motorcycle, empresa fabricante de motocicletas argentina.

Cine y televisión 
 Maverick, una productora de cine.
 Maverick, serie de televisión protagonizada James Garner.
 Maverick (1994), película protagonizada por Mel Gibson, Jodie Foster y James Garner.
 Maverick, apodo del teniente Pete Mitchell (interpretado por Tom Cruise) en la película Top Gun;
 Persiguiendo Mavericks, una película de la década del 2000, basada en la vida de Jay Moriarity en un viaje de crecimiento personal a través del surf y las olas gigantes llamadas Mavericks.

Videojuegos 
 Maverick, apodo que se le daba a los reploids defectuosos y rebeldes contra la raza humana, en la saga Megaman X y sus secuelas.
 Maverick M4a1 Carabine, rifle M4A1 llamado así en Counter Strike.
 Maverick, modelo de helicóptero en el videojuego GTA: Vice City y otros juegos de la serie Grand Theft Auto.
 Maverick, oj de black hole en advance wars 2 y advance wars dual striker.
 Maverick Hunter, en la saga Megaman X, son cazadores de robots malvados, los cuales de se consideran por rangos (C.B.A.S.)
Maverick, personaje del videojuego Rainbow Six Siege, es un personaje atacante que tiene la habilidad de usar un soplete para romper superficies destructibles y reforzadas
Maverick, personaje adquirible desde la tienda de objetos del videojuego Fortnite.

Literatura 
 En "Kim" de Rudyard Kipling, en el regimiento irlandés de los Maverick era sargento abanderado el padre de Kim.
 Maverick, personaje del Universo Marvel ahora conocido como Agent Zero.

Miscelánea 
 Ford Maverick, modelo de automóvil.
 Nombre de la versión de Mac OS X (Apple), lanzada el 10 de junio de 2013.
 AGM-65 Maverick, misil guiado aire-tierra.
 Dallas Mavericks, equipo de baloncesto de la NBA.
 Maverick Framework, framework MVC para desarrollo de aplicaciones web con Java.
 Maverick, montaña rusa en el parque de atracciones de Cedar Point.
 Maverick, aquel que forja su destino y escribe su propio libro de reglas. Su Perfect Serve, el Highball de Single Malt Glenfiddich.
 Nombre de la versión de Ubuntu 10.10.
 Smedley Butler nicknamed the "Maverick Marine"